LEredivisie 2016-2017 è stata la 61ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione regolare è iniziata il 7 agosto 2016 con la prima giornata e si è conclusa il 14 maggio 2017 con l'ultima giornata.

Stagione

Novità 
Dalla Eredivisie 2015-2016 sono stati retrocessi in Eerste Divisie il  e il Cambuur. Dalla Eerste Divisie 2015-2016 sono stati promossi il Go Ahead Eagles e lo Sparta Rotterdam

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
La squadra campione dei Paesi Bassi si qualifica per la fase a gironi della UEFA Champions League 2017-2018.
La 2ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2017-2018.
La 3ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.
Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2016-2017 viene ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2017-2018, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.
L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.

Avvenimenti 
Dopo aver ricevuto nel corso della stagione regolare una penalizzazione di tre punti per irregolarità finanziarie, il 18 maggio 2016 il Twente è stato retrocesso d'ufficio in Eerste Divisie dalla commissione licenze della KNVB. Dopo aver presentato un appello, il Twente è riusciuto a riottenere la licenza e a conservare la permanenza in Eredivisie.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione dei Paesi Bassi e ammessa alla UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa ai play-off di UEFA Champions League 2017-2018
      Ammessa alla UEFA Europa League 2017-2018
 Ammesse ai play-off o ai play-out
      Retrocessa in Eerste Divisie 2017-2018

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
spareggio (solo per decidere la squadra campione e la retrocessione)
Punti conquistati negli scontri diretti†
Differenza reti negli scontri diretti†
Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti†
Sorteggio†
† solo per decidere l'accesso ai play-off per l'Europa League

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica in divenire

Spareggi

Play-off Europa League 
Ai play-off per la UEFA Europa League partecipano le squadre classificatesi dal 5º all'8º posto. La squadra vincitrice viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2017-2018.

Tabellone

Play-off promozione-retrocessione 
Ai play-off promozione-retrocessione partecipano le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto in Eredivisie e otto squadre dalla Eerste Divisie. Le due squadre vincenti il terzo turno sono ammesse alla Eredivisie 2017-2018.

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Eerste Divisie 2016-2017

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
Campionato olandese di calcio